Варлих:
 Варлих, Гуго Иванович (1856—1922) — немецкий и российский дирижёр.
 Варлих, Вольдемар Карлович (1869 — не ранее окт. 1923) — российский ботаник, миколог, бактериолог, специалист по лекарственным растениям. Автор книги «Русские лекарственные растения : Атлас и ботаническое описание» (1899—1901).